Yield to maturity – tasso implicito di rendimento di un particolare titolo finanziario 
 Yield – quinto album dei Pearl Jam
Yield management – disciplina in ambito economico